Nils Jansson kan syfta på:

Nils Jansson i Rökslid, riksdagsman för bondeståndet
Nils Jansson (artist)
Nils Jansson (friidrottare) (1894–1987) – en svensk friidrottare (mångkamp)
Nils Jansson (orgelbyggare)